David Norris (né en 1944), homme politique irlandais
 David Norris (né en 1981), footballeur anglais
 David Norris (né en 1990), fondeur américain